El chontal es un exónimo despectivo, usado por los nahuas para referirse a otros pueblos mesoamericanos. Actualmente el término idioma chontal se aplica a tres lenguas no relacionadas entre sí:
 El Chontal de Oaxaca o tequistlateco de la familia tequistlateca-jicaque.
 El Chontal de Tabasco una lengua de la familia mayense.
 El Chontal de Guerrero una lengua no clasificada y extinta del estado de Guerrero.